Américo Vespúcio — navegador italiano
Américo (cantor) — cantor chileno
 Emérico da Hungria — rei da Hungria (ou Américo)
 Emérico da Hungria (santo) ou Santo Américo — príncipe medieval húngaro, canonizado pela Igreja Católica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história